Kurelaane est un village de la commune de Konguta du comté de Tartu en Estonie.
Au , il compte 74 habitants.

Notes et références 

 

Village en Estonie